Photos of Ghost é um álbum da banda italiana Premiata Forneria Marconi.

Faixas 
 "River of Life" - 7:01
 "Celebration" - 3:53
 "Photos of Ghosts " - 5:23
 "Old Rain" - 3:41
 "Il Banchetto" - 8:36
 "Mr. 9'Till 5 " - 4:11
 "Promenade the Puzzle " - 7:29

Álbuns de rock progressivo